een vrouwelijke historicus
Historica (tijdschrift), tijdschrift voor vrouwen- en gendergeschiedenis